Kana'an (Kanaan) var i gammel tid et navn på landet vest for Jordan-floden, senere stort set det samme som landområdet kendt som Israel. Navnet Kana'an er kendt fra egyptiske kilder, og landet var nogle gange underlagt oldtidens Egypten. Landets indbyggere kaldes kana'anæere eller kana'anitter.

I Bibelen omtales landet som "det lovede land" som Gud havde skænket Abrahams efterkommere, og som israelitterne med tiden slog sig ned i.

Noter

Eksterne henvisninger

Se også 
 Sem, Kam og Jafet (Noas sønner) – Kana'an var også navnet på en af Kams sønner. (1 Mos 10, v6)

Det Gamle Testamente
Mellemøsten
Bibelske steder